Een natuurlijk aandoend park, zoals een Engelse tuin
Een grootschalig park of parkachtig gebied waarin natuurlijke- en cultuurelementen samenkomen
In Nederland, een landschap met grote natuur- en/of cultuurhistorische waarde, dat een speciale status bezit, zie: Landschapspark (natuurgebied)